Митрополит Михаил — ряд митрополитов Русской Православной Церкви.

Митрополиты Киевские 
 Михаил
 Михаил II
 Михаил III
 Михаил (Митяй) — нареченный митрополит
 Михаил Рогоза — перешел в 1596 году в унию

Прочие 
 Михаил (Десницкий)

См. также